Кисляко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Кисляков, Анатолий Васильевич (1918—1998) — Герой Советского Союза.
 Кисляков, Василий Павлович (1916—1990) — первый Герой Советского Союза среди воинов Северного флота.
 Кисляков, Владимир Сергеевич (1949—1988) — советский футболист.
 Кисляков, Константин Сергеевич (1913—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Кисляков, Михаил Степанович (1908—2003) — Герой Советского Союза.
 
 Кисляков, Павел Владимирович (1876—1938) — русский и советский врач-педиатр, коллекционер и москвовед.
 Кисляков, Роман Фёдорович (род. 1988) — украинский футболист.
 
 Спиридон (Кисляков) (в миру Георгий Степанович Кисляков; 1875—1930) — архимандрит, публицист и мемуарист.

См. также